Ingång kan syfta på:

 Inledningspsalm – psalm som inleder en gudstjänst, se Psalmer
 Ingångsbarriär – inom teorier om konkurrens i ekonomi hinder som gör det svårt att komma in på en given marknad
 Ingångssida – den webbsida man först hamnar på en webbplats
 Ingångssteg – det steg i en radiomottagare där den svaga signalen först kommer in
 Ingångsrubrik – kort rubrik som står före det första ordet i ingressen, bildtexten eller brödtexten
 Öppen ingång – inledande ingenjörsutbildning på flera tekniska högskolor i Sverige
 Egen ingång – svensk film från 1956 i regi av Hasse Ekman

Antonym 
 Utgång – flera betydelser